Parrita kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Parrita (ort i Costa Rica), Puntarenas,

Mexiko 

 Parritas (ort i Mexiko, Chihuahua), Saucillo, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar